«Бэтмен и Харли Квинн» () — американский анимационный супергеройский фильм 2017 года, является частью серии оригинальных анимационных фильмов вселенной DC. Вышел сразу на цифровых носителях в HD и UHD форматах 15 августа 2017 года. Релиз на 4K UHD Blu-ray, Blu-Ray и DVD — 29 августа 2017 года. Присвоен рейтинг PG-13.

Сюжет 
Надвигающаяся глобальная катастрофа заставляет Бэтмена и Найтвинга заручиться поддержкой неожиданного партнёра. Ядовитый Плющ и Джейсон Вудроу (Флороник Мен) затевают операцию по экологическому спасению планеты, но большей части человечества нет места в их плане. Чтобы спасти человечество и поймать Ядовитый Плющ, Бэтмен и Найтвинг вынуждены объединиться с Харли Квинн. Но на пути к нелёгкой цели терпение Бэтмена будет ни раз подвергнуто суровому испытанию выходками непредсказуемой и ненадёжной Харли.

Роли озвучивали

Отзывы 
Фильм получил неоднозначные отзывы от критиков, многие из которых хвалят анимацию, голос актеров Конроя и Лестера, но критикуют сценарий и роль Рауш в качестве Харли Квинн. Это связано с тем, что картина неизбежно вызывает ностальгию по мультсериалам «Бэтмен» и «Новые приключения Бэтмена», во многом потому что происходит в той же вселенной, особенно по некоторым эпизодам: «Харли и Ядовитый плющ», «Харликвиниада», «Каникулы Харли», «Рыцари праздничных дней», «Сумасшедшая любовь», с озвучкой Арлин Соркин и Дианы Першинг. Кроме того, Джокер почти совсем не упоминается. Как альтернатива Рауш, голос преступнице могли дать Хинден Уолш или Тара Стронг.

Примечания

Ссылки 
 
 «Batman and Harley Quinn» на сайте Warner Bros.
 «Batman and Harley Quinn» (2017) на сайте DC Comics
  «Batman and Harley Quinn» на сайте at The World’s Finest

Мультфильмы США 2017 года
Полнометражные мультфильмы США
Мультфильмы о Бэтмене
Мультфильмы о Харли Квинн
Оригинальные мультфильмы вселенной DC
Мультфильмы Брюса Тимма
Мультфильмы Сэма Лью
Мультфильмы на английском языке